Název Pejškov mají dvě sídla v Česku:
 Pejškov (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov (k. ú. Pejškov)
 Pejškov (Tišnov), část města Tišnov v okrese Brno-venkov (k. ú. Pejškov u Tišnova)

Externí odkazy